Redemptoris Mater (encycliek)
Redemptoris Mater (seminarie), seminarie in het bisdom Namen